Tiago (nome) — prenome da onomástica da língua portuguesa

Pessoas
 Santiago Maior — um dos apóstolos de Jesus
 Santiago Menor — um dos apóstolos de Jesus
 Tiago, filho de Alfeu  — geralmente identificado com Santiago Menor
 Tiago, o Justo — um dos seguidores de Jesus, também geralmente identificado como Tiago, o Irmão de Jesus.
 Tiago Mendes — futebolista português 
 Tiago Antônio Campagnaro — futebolista brasileiro 
 Tiago de Melo Marinho  — jogador de futsal brasileiro 

Topônimos
 São Tiago (Minas Gerais) — município brasileiro

Desambiguações de antropônimos